25-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в России с 30 января по 6 февраля 2005 года. Чемпионом мира в восьмой раз стала сборная Швеции.

Результаты

Группа A 

 30 января: Финляндия — Казахстан 2:2
 30 января: Швеция — Норвегия 6:2
 30 января: Россия — США 19:1
 31 января: Россия — Финляндия 6:2
 31 января: Швеция — США 20:2
 31 января: Казахстан — Норвегия 9:1
 1 февраля: Швеция — Казахстан 7:5
 1 февраля: Финляндия — США 15:0
 1 февраля: Россия — Норвегия 22:0
 2 февраля: Финляндия — Норвегия 11:3
 2 февраля: Казахстан — США 17:1
 2 февраля: Россия — Швеция 5:3
 4 февраля: Финляндия — Швеция 5:7
 4 февраля: Норвегия — США 7:2
 4 февраля: Россия — Казахстан 14:2

Плей-офф

Полуфиналы 
 5 февраля: Россия — Казахстан 10:3
 5 февраля: Швеция — Финляндия 6:2

Матч за 3-е место 
 6 февраля: Финляндия — Казахстан 3:5

Финал 
 6 февраля: Россия — Швеция 2:5

 Голы: Ломанов, 18. Максимов, 57 — Хагберг, 3, 13. Карлссон, 15. Бергвалл, 30 — с пенальти. Мюрен, 36.

Лучшие бомбардиры

Группа B 

 30 января: Венгрия — Канада 2:9
 30 января: Белоруссия — Нидерланды 6:1
 31 января: Эстония — Белоруссия 5:18
 31 января: Нидерланды — Канада 1:8
 1 февраля: Канада — Эстония 18:0
 1 февраля: Венгрия — Нидерланды 4:5
 2 февраля: Нидерланды — Эстония 9:1
 2 февраля: Белоруссия — Венгрия 18:1
 4 февраля: Белоруссия — Канада 4:4
 4 февраля: Эстония — Венгрия 2:10

Квалификационные матчи 
 5 февраля: Венгрия — Эстония 2:3
 5 февраля: Канада — Нидерланды 12:3

Квалификационный матч за право выступать в группе A в 2006 
 5 февраля: США — Белоруссия 3:6

Ссылки 
 Статистика чемпионата

2005
Международные соревнования по хоккею с мячом в России
Международные спортивные соревнования в Казани
Январь 2005 года
Февраль 2005 года
2005 год в Татарстане